Namco System 12 è una scheda madre arcade prodotta da Namco alla fine del 1996. In hardware, è un aggiornamento del Namco System 11 che era basata sulla PlayStation di Sony, il microprocessore MIPS R3000A è il 50% più veloce, ed il processore del suono C76 è stato sostituito da un H8/3002. Come il System 11, il System 12 usa delle surface-mounted ROM chips, il che significa che le schede era uniche per ogni gioco.

Specifiche tecniche del System 12
Main CPU: MIPS R3000A 32-bit RISC processor, @ 50,8032 MHz, Operating performance - 45 MIPS, Instruction Cache - 4 KiB
BUS: 132 MB/s. 
OS ROM: 512 kibibytes
Sound CPU: Hitachi H8/3002 @ 16.73735 MHz
Additional Sound Chip: Namco C352 sample playback
Main RAM: 2 megabytes
Video VRAM: 2 megabytes
Suono RAM: 512 kilobytes
Processore grafico: 360,000 poligoni, sprite/BG drawing, Adjustable framebuffer, No line restriction, 4,000 8x8 pixel sprites with individual scaling and rotation, Simultaneous backgrounds (parallax scrolling)
Effetti Sprite: Rotation, Scaling up/down, Warping, Transparency, Fading, Priority, Vertical and horizontal line scroll 
Risoluzione: 256x224 - 640x480 
Colori: 16.7 million colors, Unlimited CLUTs (Color Look-Up Tables)
Altre caratteristiche: custom geometry engine, custom polygon engine, MJPEG decoder

Lista dei giochi System 12
Aerosmith: Quest For Fame (1999)
Aqua Rush (1999)
Derby Quiz My Dream Horse (1998)
Ehrgeiz (1997)
Fighting Layer (1998)
Golgo 13 (1999)
Golgo 13 - Juusei no Chinkonka (2001)
Golgo 13 - Kiseki no Dandou (2000)
Kaiun Quiz (1999)
Kart Duel (2000)
Libero Grande (1997)
Mr Driller (1999)
Oh! Bakyuuun / Ghoul Panic (1999)
Paca Paca Passion (1998)
Paca Paca Passion Special (1999)
Paca Paca Passion 2 (1999)
Point Blank 2 / Gunbarl (1999)
Shin Nihon Pro Wrestling Toukon Retsuden 3 (1997)
Soulcalibur (1998)
Super World Stadium '98 (1998)
Super World Stadium '99 (1999)
Super World Stadium 2000 (2000)
Super World Stadium 2001 (2001)
Techno Drive (1998)
Tekken 3 (1997)
Tekken Tag Tournament (1999)
TeknoWerk (1999)
Tenkomori Shooting (1998)
Truck Kyosokyoku (2000)
Um Jammer Lammy (1999)

Note

Collegamenti esterni 
 

Macchine arcade
Schede arcade Namco